Heudicourt (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Heudicourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia